Ким Сон Ён (; ) — южнокорейская кёрлингистка.

В составе женской сборной Республики Корея участник зимних Олимпийских игр  (серебряные призёры),  (заняли восьмое место).

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 Кёрлинг на зимних Азиатских играх: серебро (2017).
 : золото (, ), серебро (, ), бронза ().
 : золото (, ), бронза ().
 : серебро ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2014), серебро (2010, 2011, 2012), бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Ким Сон Ён | Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2017 | FISU
 Ким Сон Ён | Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU
 Team EunJung Kim | Grand Slam of Curling
 
 Видео: Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 2017, 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Республики Корея по кёрлингу